Лос Гвајаканес има више значења:

 Лос Гвајаканес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гвајаканес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гвајаканес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гвајаканес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гвајаканес (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гвајаканес (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику